Plusieurs classes de navires ont porté le nom de classe W :
 la , une classe de sous-marins expérimentaux construits par la Royal Navy durant la Première Guerre mondiale puis transférés à la Marine italienne ;
 la classe W, une classe de destroyers construits par la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale ;
 la classe W, une classe de destroyers construits par la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale.